Самблансе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південний захід від Парижа, 110 км на південний захід від Орлеана, 15 км на північний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 737 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2039,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Самблансе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Самблансе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара